Příjmení Schön nese více různých osobností:

 Eduard Schön (fotbalista) (???–???) – český fotbalový útočník
 František Schön (1882–1976) – český akademický malíř
 Helmut Schön (1915–1996) – německý fotbalista a trenér
 Vlasta Schönová (Šanová; 1919–2011) – česko-izraelská herečka a režisérka

Německá příjmení
Židovská příjmení